ЦБК — аббревиатура, может означать:

 Целлюлозно-бумажное производство
 Центральное бюро краеведения